Alfonso de Zayas y de Bobadilla (Palma, 1896 - Sabadell, 1970), aristòcrata, polític i militar espanyol, marquès de Zayas i cavaller de Montesa
 Armando Zayas
 David Zayas
 Gabriel de Zayas (Écija, 1526 — Madrid, 1593), Secretari d'Estat amb Felip II 
 Marquesat de Zayas, títol nobiliari del regne d'Espanya concedit pel rei Carles III d'Espanya a José de Zayas el 1750